DHT se poate referi la:

 D.H.T. - formație belgiană
 Distributed hash table - tip de sistem distribuit
 Dihidrotestosteron - hormon androgen derivat din testosteron